A Hyundai H1 furgon mind teherszállításra, mind pedig utas szállításra alkalmas változatokban kapható. Ettől függően léteznek 2-6, és 8-12 üléses változatok.

Motorok

További információk
hyundai.hu
 http://www.automotor.hu/ujdonsag/h1-az-uj-hyundai-kishaszongepjarmu-es-busz-341031/

H1